Oberamt bezeichnet:
 die subalternen regionalen Verwaltungen im Schweizer Kanton Freiburg; siehe Oberamtmann.
 Oberamt (Gemeinde Gresten-Land), eine Katastralgemeinde in Niederösterreich (der Ortsname leitet sich von dem Begriff der Staatsverwaltung ab)

Historische Staatsverwaltungen:
 Bezeichnung der Landesverwaltung im Fürstentum Liechtenstein vom 16. Jahrhundert bis 1848; siehe Abschnitt Geschichte im Artikel Liechtensteinische Landesverwaltung
 die höchste Behörde der sächsischen Kurfürsten in den Markgraftümern Ober- und Niederlausitz.

Historische Verwaltungsbezirke:
 Oberamt (Baden)
 Oberamt (Fürstenberg) (im Fürstentum Fürstenberg)
 Oberamt (Hohenzollern) (in den Fürstentümern Hohenzollern-Hechingen, Hohenzollern-Sigmaringen und dem nachfolgenden preußischen Territorium Hohenzollernsche Lande)
 Oberamt (Isenburg) (im Fürstentum Isenburg nur Offenbach am Main)
 Oberamt (Kurpfalz) 
 Oberamt Winnweiler, ein Verwaltungsbezirk in Vorderösterreich 
 Oberamt (Württemberg)
 Verwaltungsbezirk in der Fürstabtei St. Gallen, siehe Abschnitt Gliederung und Grenzen im Artikel Fürstenland

Siehe auch: